Den Familiennamen Meighen tragen:

Arthur Meighen (1874–1960), kanadischer Politiker
Frank Stephen Meighen (1870–1946), kanadischer Offizier, Impresario und Kunstmäzen
Michael Meighen (Michael Arthur Meighen, * 1939), kanadischer Politiker

Sonstiges:
Meighen-Insel, kanadische Insel